Lehtonen ist der Familienname folgender Personen:

 Aatos Lehtonen (1914–2005), finnischer Fußballspieler und -trainer
 Aleksi Lehtonen (1891–1951), finnischer evangelisch-lutherischer Bischof
 Antero Lehtonen (* 1954), finnischer Eishockeyspieler
 Eero Lehtonen (1898–1959), finnischer Leichtathlet
 Erkki Lehtonen (* 1957), finnischer Eishockeyspieler
 Joel Lehtonen (1881–1934), finnischer Schriftsteller
 Jussi Lehtonen (* 1977), finnischer Jazzmusiker
 Kaisa Lehtonen (* 1981), finnische Triathletin
 Kari Lehtonen (* 1983), finnischer Eishockeyspieler
 Kyösti Lehtonen (1931–1987), finnischer Ringer
 Lari Lehtonen (* 1987), finnischer Skilangläufer

 Mirja Lehtonen (1942–2009), finnische Skilangläuferin

 Riikka Lehtonen (* 1979), finnische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Riku-Petteri Lehtonen (* 1971), finnischer Eishockeyspieler und Eishockeytrainer
 Samuel Lehtonen (1921–2010), finnischer evangelisch-lutherischer Bischof
 Tuomas Lehtonen (* 1998), finnischer Leichtathlet
 Venla Lehtonen (* 1995), finnische Biathletin